Colibri es un género de aves apodiformes pertenecientes a la subfamilia de los troquilinos (Trochilinae). El género agrupa a cinco especies con una distribución principalmente neotropical.

Descripción 
Los colibríes son seres nativos de casi todos los ecosistemas, bosques templados, selvas húmedas, desiertos, incluso en los picos más montañosos y altos de todo el continente americano. Estas hermosas avecillas de apenas 2-4 gramos destacan entre los seres polinizadores; poseen una aguda visión, unas plumas tornasol en el cuello, unos pies cortos, pico largo y delgado, una lengua tubular que enrolla en la cabeza, la cual es más larga que el pico y con la cual chupa el néctar de las flores.

El colibrí es conocido como chupa rosa, Huitzil (espina preciosa en nahuatl), pica flor.

De la familia trochilinae, actualmente en México existen 57 subespecies. Estos ejemplares de 12 cm de longitud y 5 gramos de peso, vuelan de 50 km/h hasta 95 km/h emigran 6000 kilómetros desde Alaska hasta Canadá para llegar a territorios mexicanos.

El colibrí construye su nido en forma de copa con restos de hilo, con ramas, hasta con plumas y lo construyen mediante el lengüeteo.

Estas aves suelen poner hasta dos huevos de color blanco, el periodo de gestación de las hembras dura de 14 a 19 días, y durante el periodo de incubación las hembras suelen ser muy territoriales, llegando a ser agresivas incluso con la misma especie. Las hembras alimentan a sus bebés durante 3 a 4 semanas; desafortunadamente algunos suelen morir en los primeros días durante el periodo de incubación. El periodo de vida de los colibríes es de 4 años, pero se han registrado ejemplares que han llegado hasta los doce años de vida.

Estas avecillas emiten un zumbido con sus alas, las cuales pueden batir hasta 80 veces por segundo; y en época de apareamiento, pueden llegar a hacerlo hasta 200 veces por segundo como forma de cortejo para las hembras.

La dieta del colibrí consiste principalmente en savia de los árboles, néctar y polen de las flores, y esto es muy importante, ya que el colibrí se encuentra dentro de las principales especies polinizadoras. 

El papel ecológico del colibrí es muy fundamental para la conservación de flora, ya que cuando estas aves liberan el polen de las coloras, lo suelen recoger con la cabeza para llevarlo hacía otras flores y así empezar a polinizar al mismo tiempo que se alimentan.

Estos pájaros son la única especie de ave que pueden volar en todas direcciones. El colibrí no puede emitir vocalizaciones, pero suelen emitir chirridos como forma de comunicación. Al igual que muchas otras aves, los colibrís conservan parte de su energía reduciendo su metabolismo, aproximadamente a 1/15th a la velocidad normal. Existen 343 especies de colibrís en el planeta, de las cuales 50 llegan a reproducirse a territorio mexicano.

El colibrí abeja es la especie de ave más pequeña del mundo pesando 2,2 gr y el colibrí más grande puede llegar a pesar 20 gr. Su alimentación es muy constante, ya que se alimentan 8 veces por hora. Ellos duermen boca abajo en los árboles.

Taxonomía 
El género agrupa a cuatro especies ampliamente reconocidas, y una quinta (C. cyanotus) reconocida por el Congreso Ornitológico Internacional.
 Colibri coruscans (Gould, 1846) - colibrí rutilante. Habita en el norte de América del Sur (Venezuela, Guyana, norte de Brasil, Argentina, Bolivia, Chile; Colombia; Ecuador; Perú).
Colibri cyanotus (Bourcier, 1843)  - Se distribuye en América Central (Costa Rica, Panamá) y América del Sur (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia).
 Colibri delphinae (Lesson, 1839) - colibrí pardo. Se distribuye en América Central (Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Trinidad y Tobago) y América del Sur (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guayana, Perú, Surinam, Venezuela).
 Colibri serrirostris (Vieillot, 1816) - colibrí orejimorado. Se distribuye en América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay).
 Colibri thalassinus (Swainson, 1827) - colibrí verdemar, colibrí oreja violeta. Según BirdLife International, que incluye cyanotus como subespecie de C. thalassinus, se distribuye en América del Norte (Canadá, Estados Unidos, México), América Central, (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá) y América del Sur (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela).

Notas y referencias

Bibliografía 
 Hilty, S.L. 2002. Birds of Venezuela. Princeton University Press. ISBN 0-7136-6418-5
 Stiles, F.G. & Skutch, A.F. 1999. A guide to the birds of Costa Rica. Cornell University Press. ISBN 0-8014-9600-4
 Spix, J.B. von 1824. Avium species novae, quas in itinere per Brasiliam annis MDCCCXVII-MDCCCXX jussu et auspiciis Maximiliani Josephi I. Bavariae regis augustissimi. Suscepto. Collegit et descripsit Dr. Joannes Bapt. de Spix. Curavit Martius, C.F.P. von. Tomus 1. 90 pp. + 104 tt. Illustrations: Matthias Schmidt. Ed. Monachii, Impensis Editoris, 1838. doi: 10.5962/bhl.title.63181
 Remsen, J. V., Jr., Stiles, F. & McGuire, J. A. (2015). «Classification of the Polytminae (Aves: Trochilidae)». Zootaxa 3957(1): 143–150. doi: 10.11646/zootaxa.3957.1.13.

Enlaces externos

 
Géneros de aves
Taxones descritos por Johann Baptist von Spix